Музей шоколада: - музей, посвящённый истории шоколада.
 Музей шоколада (Барселона)
 Музей шоколада (Брюгге)
  (Брюссель)
 Музей шоколада (Кёльн)
 
 Музей шоколада (Покров)
 Музей шоколада (Санкт-Петербург)
 Музей шоколада (Москва)

См. также 
Музей чая
Музей кофе